Mendoza (ordet kommer från baskiska: mendi hotza och betyder kallt berg) kan syfta på:

  Mendoza (djur) – ett släkte av spindlar
 Pedro de Mendoza (1487–1537), en spansk conquistador

Geografi

Antarktis 

 Mendoza (udde), 
 Nunatak Mendoza,

Argentina 

 Mendoza (provins), 
  Mendoza, 
 Río Mendoza

Mexiko 

 Mendoza, Mexiko, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar